Аскойтия (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Урола-Коста. Занимает площадь 55,40 км². Население — 11351 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 57 км.

История 
Город основан в 1331 году.

Известные личности 
 Исидро Хиль (1842—1917) — испанский живописец.
 Немесио Отаньо (1880—1956) — испанский композитор и музыкальный деятель — родился в Аскойтии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Azcoitia en Google Maps

Муниципалитеты Гипускоа